Romulo steht für:

 HGÜ Romulo, eine Hochspannungsgleichstromübertragung zwischen den Balearen und dem spanischen Festland

Romulo bzw. Rómulo ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Romulo (* 1933), philippinischer Politiker
 Carlos P. Rómulo (1899–1985), philippinischer Politiker, Diplomat und Publizist
 Roberto Romulo (* 1938), philippinischer Politiker und Diplomat

Rômulo ist der Künstlername folgender Personen:

 Rômulo (Fußballspieler, 1987) (Rômulo Souza Orestes Caldeira; * 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Rômulo (Fußballspieler, 1990) (Rômulo Borges Monteiro; * 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Rômulo (Fußballspieler, 1995) (Rômulo dos Santos de Souza; * 1995), brasilianischer Fußballspieler